Moledo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Moledo (Caminha), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Caminha
 Moledo (Castro Daire), Gemeinde im Concelho de Castro Daire
 Moledo (Lourinhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lourinhã

Moledo ist der Familienname folgender Personen:
 Rodrigo Moledo (* 1987), brasilianischer Fußballspieler